Maximiliano Estévez es un Comunicador y periodista franco-uruguayo actualmente fichado en la Universidad ORT de comunicación. Es conocido por sus incursiones en los negocios en la marca "En una bien" y por sus grandes logros en el fifa. Se ha destacado a lo largo de la vida por su intachable condición de ahorrista compulsivo a tal punto que ha llegado a firmar un pre-acuerdo con la conocida empresa “Tarjeta Joven”.
MILANGA

Desde que comenzó su incursión en el formato radial es un reconocido hincha del Club Atlético Progreso